William Petty (econoom)
 William Petty (1737-1805), 2e graaf van Shelburne